Stena Gothica ist der Name folgender Schiffe:

 Stena Gothica (Schiff, 1982)
 Finnbirch